Стапель (від  — «стопка», «купа») — термін, має кілька значень. Як правило «стапелем» позначають будь-яку платформу для побудови чого-небудь.
 Стапель (від ), а також стапельний поміст — споруда для побудови судна і спуску його на воду.
 Поперечний стапель
 Поздовжній стапель
 Стапель-палуба
 Стапель — підлогова система для редагування деформованого кузова автомобіля. Діє за рахунок багатотонних сил тиску і розтягуючих сил.
 Стапель — в поліграфії стіл, на який укладають стопи аркушів паперу або напівфабрикатів для їх автоматичної подачі в машину (зазвичай «стапель» — частина самонакладу). У міру убування числа аркушів стапель автоматично піднімається.

Прізвище 
Стапель — прізвище:
 Йоганнес Бодаеус ван Стапель (1602—1636) — голландський лікар
 Хуб Стапель ( 1954) — нідерландський актор

Див. також 
 Штапель